Клара Біхарі (1917—1997) — угорська поетеса й письменниця, зокрема дитяча. Лавреатка премії Йожефа Аттіли.
 Лал Біхарі (* 1961) — людина яку індійська влада 1976 року помилково оголосила мертвою.
 Біхарі Лал Чаубе (1595 або 1603 — між 1663 та 1665) — індійський поет часів правління могольського падишаха Шах Джахана.
 Ференц Біхарі (1890—1965) — угорський футболіст, що грав на позиції воротаря. Відомий виступами, зокрема, за клуб БТК, а також національну збірну Угорщини.
 Янош Біхарі (1764—1827) — угорський скрипаль і композитор циганського походження.

 Атал Біхарі Ваджпаї (1924—2018) — індійський державний та політичний діяч, 11-й і 14-й прем'єр-міністр Індії у 1996 і переобраний на 1998—2004.
 Бінод Біхарі Верма (1937—2003) — письменник мовою майтхілі.
 Бінод Біхарі Мукерджі (1904—1980) — індійський художник, один із засновників сучасного індійського малярства.

 Біхарі — назва проживаючих у Бангладеш осіб не бенгальської народності.
 Хат Біхарі — один із каліграфічних стилів угорського письма.

Див. також 
 Бігарські мови